Hamburg-Mitte steht für
 einen Bezirk in Hamburg mit Bezirksamt und Bezirksversammlung, siehe Bezirk Hamburg-Mitte
 einen Wahlkreis für die Hamburgische Bürgerschaft, siehe Wahlkreis Hamburg-Mitte (Hamburgische Bürgerschaft)
 einen Wahlkreis für die Wahlen zum Deutschen Bundestag, siehe Bundestagswahlkreis Hamburg-Mitte
 ein Gericht in Hamburg, siehe Amtsgericht Hamburg